Векселя «МЕФО» — векселя, выпускаемые Рейхсбанком в период нацистской Германии, с целью финансирования вооружений.

История 
Векселям МЕФО предшествовали так называемые «векселя трудоустройства», введенные с осени 1932 года президентом государственного Рейхсбанка Лютером для финансирования крупных общественных работ.
Для более активного стимулирования экономики, новым главой Рейхсбанка Шахтом, в 1933 был разработан сложный план. Была создана организация «Металлургическое научно-исследовательское общество» сокращенно: МЕФО (нем.: MEFO, Metallurgische Forschungsgesellschaft, m.b.H.), на акционерный капитал которой предоставили один миллион рейхсмарок, четыре крупных промышленных предприятия, а именно: Siemens, Gutehoffnungshütte, Krupp и Rheinmetall, само же государство не выделяло на это свои деньги, формально указав на то, что МЕФО это частная, а не государственная компания.
На самом деле МЕФО не вела никакой деятельности и не имела необходимых финансовых резервов, являясь по сути — фикцией, её правление состояло из представителей министерства обороны и Рейхсбанка, а поручителем по векселям выступало само государство.

Принцип действия 
Работало это примерно так: деньги активно развивавшихся оборонных предприятий приходили на счет МЕФО, а взамен они получали долгосрочные векселя (так называемые МЕФО-векселя), а сами векселя принимались всеми банками страны. Рейхсбанк даже выпускал новые деньги, которые были обеспечены МЕФО-векселями.
Поскольку эксперимент с МЕФО был весьма рискованным, правительство стремилось к тому, чтобы расчеты за выпущенную продукцию осуществлялись самим МЕФО, а регресс к Рейхсбанку производился только в исключительных случаях, например, для выдачи наличными заработной платы.
Банки и промышленные фирмы, имевшие такие векселя, могли в любое время погасить их в государственном банке, процентная ставка по ним составляла 4 % годовых, срок погашения был изначально шесть месяцев, но этот срок мог неоднократно продляться. Как правило, в вексельных портфелях банков не находилось даже и половины векселей, так как они охотно покупались предпринимателями, видевшими в них средство для краткосрочного помещения своих свободных капиталов. Всего было выпущено МЕФО-векселей на 12 млрд марок, 8 млрд из которых были усвоены рынком без погашения в Рейхсбанке.

Векселя МЕФО были предназначены для перевооружения экономики Германии и фактически были госбумагами, хотя формально оставались частными, а по этому не отражались ни в бюллетенях Рейхсбанка, ни в государственном бюджете, что позволяло сохранять в секрете масштабы растущего перевооружения нацистской Германии. Эти векселя по сути были наиболее дешёвым кредитом, полученным государством на внутреннем рынке. После прекращения выпуска векселей все выплаты по ним планировалось погасить в течение следующих 17 лет, но эти выплаты не были полностью осуществлены.

Последствия 
За период 1932—1937 гг. промышленное производство выросло на 102 %, национальный доход удвоился, безработица упала до 1 млн, что расценивалось многими как экономическое чудо. Векселя позволили профинансировать 45 % всех военных расходов до 1938 г. С 1 апреля 1938 г. выпуск векселей прекратился и финансирование вооружений пошло уже через бюджет.

После разгрома нацистской Германии, Высший административный суд Гамбурга постановил, что векселя МЕФО не являются финансовой аферой заявив: «… в связи с государственными мерами по созданию рабочих мест система Мефо-векселей была хорошо приспособлена для осуществления этой цели. Она образовывала реальную основу для преодоления экономической депрессии. Имперский банк действовал в соответствии с требованиями здравого смысла».

Примечания

Ссылки 
 Полторак А. И. Яльмар Шахт уходит от расплаты 
 Главбух нацистской Германии 

Ценные бумаги
Экономика фашизма